Pedro Guerra ist der Name folgender Personen:

* Pedro Guerra (* 1966), spanischer Liedermacher
 Pedro Ceballos Guerra (1759–1838), spanischer Diplomat und Politiker
 Pedro José Domingo de Guerra (1809–1879), Präsident Boliviens